Hundsberg ßen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Hundsberg (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hundsberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz im Landkreis Altötting, Bayern
 Hundsberg (Gschwend), Weiler der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hundsberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hundsberg (Tann), Ortsteil des Marktes Tann im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hundsberg (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hundsberg (Gemeinde Sandl), Ortschaft der Gemeinde Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hundsberg (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortsteil von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Berge und Erhebungen:
 Hundsberg (Fränkische Schweiz) (513 m), in der Fränkischen Schweiz bei Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hundsberg (Habichtswald) (496,0 m), im Habichtswälder Bergland bei Oelshausen (Zierenberg), Landkreis Kassel, Hessen
 Hundsberg (Hartenstein) (490,3 m), zwischen Hartenstein und Raum (Stollberg/Erzgeb.), Landkreis Zwickau und Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hundsberg (Pfalz), im Pfälzerwald bei Heltersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hondsberg
 Hundeberg
 Hundsburg